Bjarne Bent Rønne Pedersen, artiestennaam Bjarne Liller (1935-1993), Deens musicus, songwriter en acteur
 Bjarne Pedersen (roeier) (1944), Deens roeier
 Bjarne Pedersen (coureur) (1978), Deens speedway-motercoureur
 Bjarne Pedersen (voetballer) (ca. 1987), Deens voetballer bij onder meer Ajax en Groningen